Edgewood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edgewood Historic District (Florida), NRHP-Nr. 89002048
 Edgewood Historic District (West Virginia), NRHP-Nr. 89001800